NWC (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit de Noord-Brabantse plaats Asten
 National War College, een school van de Amerikaanse National Defense University
 Naval War College, een Amerikaanse militaire school
 New World Computing, een voormalige Amerikaanse ontwikkelaar van videospellen
 Nintendo Wi-Fi Connection, een draadloze en gratis online service van Nintendo
 North West Company, een bedrijf in de West-Canadese bonthandel in de 18e en 19e eeuwen
 NoteWorthy Composer, een computerprogramma voor muzieknotatie